Benzer ist der Familienname folgender Personen:

 Seymour Benzer (1921–2007), US-amerikanischer Physiker und Biologe
 Silvia Benzer (* 1959), österreichische Volksschuldirektorin und Politikerin (FPÖ)